Edwardsville peut désigner plusieurs lieux aux États-Unis :

 Edwardsville, une ville du comté de Cleburne, en Alabama.
 Edwardsville, une ville située du comté de Madison, dans l'Illinois.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Floyd, dans l'Indiana.
 Edwardsville, une ville du comté de Wyandotte, dans le Kansas.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Warren (Ohio).
 Edwardsville, un borough du comté de Luzerne en Pennsylvanie.